De AFF voetbalkampioenschap voetbal onder 16 - 2012 werd gehouden 2 juni 2012 tot en met 8 juni 2012 in Laos voor de tweede keer. Voor de eerste keer deden Japan en Australië mee. Het toernooi werd gewonnen door Japan.

Toernooi

Groepsfase

Knock-outfase
Alle tijden zijn lokaal (UTC+7

Kleine Finale

Finale

Referenties

Voetbal in 2012
Voetbal in Laos
ASEAN voetbalkampioenschap onder 16
Sportevenement in Laos